Por D. Carlos I pode estar à procura de:
 Carlos I de Portugal (1863-1908) - rei de Portugal;
 Cruzador D. Carlos I - um cruzador da Marinha Portuguesa lançado ao mar em 1898;
 Classe D. Carlos I - uma classe de navios hidrográficos;

Desambiguação